

Letteratura 
 Figurati! (Picture This!) – romanzo di Joseph Heller del 1988

Cinema 
Se mi guardi mi sciolgo (Picture This) – film direct-to-video del 2008, diretto da Stephen Herek

Musica 
 Picture This – gruppo musicale irlandese
 Picture This – album di Billy Cobham
 Picture This – singolo dei Blondie del 1978, tratto dall'album Parallel Lines
 Picture This – album dei Huey Lewis & the News del 1982
 Picture This – album dei Wet Wet Wet del 1995
 Picture This – album dei Do or Die del 1996
 Picture This – traccia dell'album Hello Nasty dei Beastie Boys del 1998
 Picture This – traccia dell'album The Benzino Project di Benzino del 2001
 Picture This – album dei Picture This del 2017